Карн может означать:
 Карн — персонаж древнегреческой мифологии. См. Карней.

См. также 
  Карно
  Карне
  Карни
  Карна